Smekal ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Smekal (1895–1959), österreichischer Physiker
 Christian Smekal (* 1937), österreichischer Finanzwissenschaftler und Hochschullehrer
 Gabriele Smekal (* 1952), österreichische Tischtennisspielerin
 Giselher Smekal (* 1945), österreichischer Musiker und Radiomoderator

Smekal ist der Name folgender Unternehmen:
 Slatiňanská továrna automobilů R. A. Smekal, Hersteller von Automobilen aus Österreich-Ungarn

Siehe auch:
 Smejkal